La formula molecolare C21H25Cl1N2O3 può indicare:
 Cetirizina
 Levocetirizina

Formule molecolari